La A1 Ethniki 2014-15 fue la edición número 75 de la A1 Ethniki, la máxima competición de baloncesto de Grecia. La temporada regular comenzó el 12 de octubre de 2014 y los playoffs acabaron el 17 de junio de 2015. Los ocho mejor clasificados accederían a los playoffs. El Panelefsiniakos y el Panionios descendieron a la A2 Ethniki.

El campeón fue el Olympiacos B.C., que lograba su undécimo título, derrotando en la final al Panathinaikos en tres partidos.

Equipos

Resultados

Temporada regular

Playoffs

Galardones

Referencias

Enlaces externos
 Web oficial de A1 Ethniki
 Temporada 2014-15 en eurobasket.com
 Greek Basket League - 2014-15 Standings and Stats

Temporadas de la A1 Ethniki
Baloncesto en 2014
Baloncesto en 2015